

Sigle 
 eXpendable BathyThermograph – batitermografo di consumo, termistore nautico per la misurazione di temperature marine di profondità

Codici 
 XBT – codice valutario non ufficiale del bitcoin, conforme ISO 4217